Альт — медный духовой музыкальный инструмент семейства саксгорнов. Диапазон альта — от A до es 2 (ля большой октавы — ми-бемоль второй). Из-за достаточно тусклого и невыразительного звука сфера применения альта ограничивается духовыми оркестрами, где он исполняет, как правило, средние голоса.

Также существует альтовая разновидность инструмента из семейства бюгельгорнов, называемая Альт или Альтгорн.

Примечания

Литература 
 
 

Аэрофоны
Медные духовые музыкальные инструменты